Олаа (; ) — название исторического района на острове Гавайи (США). 

Может означать:

 Олаа лес (Гавайи) — охраняемая природная территория с влажным тропическим лесом на острове Гавайи.
 Олаа (хоумленд) — земли переданные коренным гавайцам (Гавайские хоумленды) на острове Гавайи.
 Олаа (сахарная компания) (Olaa Sugar Company)

См. также 
 Ола (значения)
 ОЛА
 Олав